

Nom de famille 

 Famille de Meeûs d'Argenteuil, famille bruxelloise active dans le négoce et la banque, anoblie en 1836 ;
 Edme d’Argenteuil (1721-1793), général et député français ;
 Charles Marcotte d'Argenteuil (1773-1864), mécène artistique français ;
 Blanche-Joséphine Le Bascle d'Argenteuil (1787-1851), femme de lettres française.

Toponyme

Belgique 
 Le domaine d'Argenteuil est un domaine du situé à Lasne dans le Brabant wallon. S'y trouve ou s'y trouvait :
 Le château d'Argenteuil.
 L'église Notre-Dame d’Argenteuil, ouverte en 1862 et détruite en 1941.

Canada 
 Argenteuil, municipalité régionale de comté québécoise ;
 Argenteuil, circonscription électorale provinciale québécoise ;
 Argenteuil—La Petite-Nation, circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Argenteuil (district électoral du Canada-Uni)
 Argenteuil, ancienne circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Argenteuil – Deux-Montagnes, ancienne circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Argenteuil—Papineau—Mirabel, ancienne circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Comté d'Argenteuil, ancien comté municipal québécois ;
 Seigneurie d'Argenteuil, ancienne seigneurie de Nouvelle-France.

France 
 Argenteuil, commune française du Val-d'Oise
 Argenteuil, doyenné français du diocèse de Pontoise
 Argenteuil-sur-Armançon, commune française de l’Yonne
 Les Églises-d'Argenteuil, commune française de la Charente-Maritime
 Hôtel d'Argenteuil à Troyes.

Titre 

 Régates à Argenteuil (1872), huile sur toile française de Claude Monet ;
 Rue de la Chaussée à Argenteuil (1872), huile sur toile française d’Alfred Sisley ;
 Argenteuil (1874), huile sur toile française d’Édouard Manet.

Film 
 Le Jardinier d'Argenteuil, film français de 1966.

Autres 
 Tunique d'Argenteuil, relique catholique conservée à la basilique Saint-Denys d'Argenteuil ;
 Vins d'Argenteuil, vins français de la région d’Argenteuil

Notes et références